Baraboi se poate referi la:

 Baraboi, plantă din familia Apiaceae
 Baraboi, dans popular românesc asemănător cu hora; melodie după care se execută acest dans
 Baraboi, sat din raionul Dondușeni, Republica Moldova;
 Baraboi, sat din raionul Ovidiopol, regiunea Odesa, Ucraina;